Hollywood steht für
 das Hollywood-Kino, siehe US-amerikanischer Film sowie New Hollywood
 den Schriftzug des Hollywood Signs in den Hollywood Hills über dem heutigen Hollywood, einem Stadtteil von Los Angeles

Hollywood ist der Name folgender Orte
in den Vereinigten Staaten:
 Hollywood, Stadtteil von Los Angeles, Zentrum der US-amerikanischen Filmindustrie
 West Hollywood, Stadt, die von Los Angeles umgeben ist
 Hollywood (Alabama)
 Hollywood (Arkansas)
 Hollywood (Florida)
 Hollywood (Maryland)
 Hollywood (Missouri)
 Hollywood (New Mexico)
 Hollywood (Pennsylvania)

auf den Britischen Inseln:
 Hollywood (Worcestershire), England
 Hollywood (Wicklow) im County Wicklow, Irland

Hollywood ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Annette Hollywood (* 1969), deutsche Künstlerin
 Ash Hollywood (* 1989), US-amerikanische Pornodarstellerin und Filmschauspielerin
 Calvin Hollywood (* 1976), deutscher Fotokünstler
 DJ Hollywood (* 1954), US-amerikanischer Hip-Hop-Musiker
 Jesse James Hollywood (* 1980), US-amerikanischer Drogenhändler
 Matt Hollywood (* 1973), US-amerikanischer Gitarrist
 Hollywood Fats (1954–1986), US-amerikanischer Bluesgitarrist
 Hollywood Hank (* 1985), deutscher Rapper und Produzent
 Hollywood Hogan, ein Ringname von Hulk Hogan (* 1953), US-amerikanischer Wrestler

Bands:
 Hollywood Undead, US-amerikanische Rockband
 Captain Hollywood Project, deutsches Rap-Projekt

Filmtitel:
 Doc Hollywood, US-amerikanische Filmkomödie (1991)
 Hollywood Confidential, Originaltitel von Hollywood Undercover, US-amerikanischer Thriller (1997)
 Hollywood Homicide, Originaltitel von Hollywood Cops, US-amerikanischer Spielfilm (2003)
 Inside Hollywood, US-amerikanische Filmkomödie (2008)
 Hollywood (Fernsehserie), US-amerikanische Miniserie (2020)

Hollywood bezeichnet ferner:
 Hollywood (Album), zweites Soloalbum des deutschen Rappers Bonez MC
 Hollywood Uncut, drittes Soloalbum des deutschen Rappers Bonez MC
 Hollywood (Chip), Grafikprozessor der Spielekonsole Wii von Nintendo
 Hollywood (Programmiersprache), multimedia-orientierte Programmiersprache
 Hollywood (Lied), Lied von Jay-Z mit Beyoncé (2007)

Siehe auch:
 Holly Wood